

Onomastica
Gerhardt – variante tedesca del nome proprio di persona Gerardo

Persone
Charles Gerhardt – direttore d'orchestra statunitense
Charles Frédéric Gerhardt – chimico francese
Hans Jürgen Gerhardt – bobbista tedesco
Paul Gerhardt – poeta tedesco
Rudolf Gerhardt – ufficiale tedesco